Barrington Hall ist der Name folgender Bauwerke:

 Barrington Hall (Essex), England
 Barrington Hall (Berkeley), Kalifornien
 Barrington Hall (Roswell), Georgia